Le xian de Yucheng (虞城) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Yucheng (禹城) est une ville de la province du Shandong en Chine ;
 Le district de Yucheng (雨城) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme